Nogueira kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Nogueira da Regedoura (ort), Aveiro, Santa Maria da Feira, 
 Nogueira (ort), Porto, Maia,

Spanien 

 Nogueira de Ramuín (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar